Donauauen steht für:
 Nationalpark Donau-Auen in Wien und Niederösterreich
 Donauauen bei Stadldorf, Naturschutzgebiet in Bayern
 Donauauen an der Kälberschütt, Naturschutzgebiet in Ingolstadt
 FC Marchfeld Donauauen, Fußballverein in Niederösterreich